Lützeni csata (1632) – harmincéves háború
 Lützeni csata (1813) – napóleoni háborúk